La gare de Loison est une gare ferroviaire française de la ligne de Lens à Don - Sainghin, située sur le territoire de la commune de Loison-sous-Lens, dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France.

C'est une halte voyageurs de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), desservie par des trains TER Hauts-de-France.

Situation ferroviaire 

Établie à  d'altitude, la gare de Loison est située au point kilométrique (PK) 213,438 de la ligne de Lens à Don - Sainghin, entre les gares ouvertes de Sallaumines et de Pont-à-Vendin.

Histoire

Service des voyageurs

Accueil 
Halte SNCF, c'est un point d'arrêt non géré (PANG) à accès libre. Elle est équipée d'un automate pour l'achat de titres de transport.

Desserte 
Loison est desservie par des trains TER Hauts-de-France, qui effectuent des missions entre les gares de Lens et de Lille-Flandres.

Intermodalité 
Le stationnement des véhicules est possible à proximité de l'ancien bâtiment voyageurs.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de gares en France
 Liste des gares du Nord-Pas-de-Calais
 Ligne de Lens à Don - Sainghin
 Schéma de la ligne de Lens à Don - Sainghin

Liens externes 
 

Gare dans le Pas-de-Calais
Ligne de Lens à Don - Sainghin